Tebes (), ciutat de Grècia i antiga polis
 Tebes (en egipci, wꜣst), ciutat de l'antic Egipte, actualment Luxor
 Tebes de la Ftiòtida (), ciutat de l'antiga Grècia del districte de la Ftiòtida
 Tebes Hipoplàcia (), ciutat de l'antiga Grècia a l'Àsia Menor, entre Mísia, Eòlia i la Tròade
 Tebes de Jònia (), ciutat de l'antiga Grècia de la regió de Jònia, a la falda del mont Mícale